Appleseed steht für:

 Appleseed, ein japanischer Manga
 Appleseed: Kampf um die Freiheit, ein japanischer Zeichentrickfilm
 Appleseed (Film), ein Computeranimationsfilm
 The Appleseed Cast, eine Indierock-Band

Appleseed ist der Familienname folgender Personen:
 
 Johnny Appleseed (eigentlich John Chapman; 1774–1847), Anhänger Emanuel Swedenborgs und ökologischer Pionier